Zussman ou Zusman est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Julianne Zussman (1987-), joueuse canadienne de rugby à XV ;
  (1867-1942), rabbin hongrois ;
  (1917-1944), militaire américain ;
  (1983-), reporter canadien de télévision ;
  (1828-1902), rabbin hongrois ;
  (1910-1982), juriste israélien et Président de la Cour suprême d’Israël.

Prénom 
 Zusman Segalovitch (1884-1949), écrivain et poète yiddish polonais.

Marine 
 , navire cargo américain plus tard renommé MV Penguin II.

Patronyme germanique